Аксаково — село в Майнском городском поселении Майнского района Ульяновской области России.

География 
Село расположено в 10 км к северо-западу от райцентра Майна, на реке Майдан, правом притоке реки Майна.

История 
В 1673 году синбирянин Иван Петрович Аксаков бил челом царю Алексею Михайловичу об отводе ему 70 четвертей земли, которую он нашёл в Синбирском уезде, на крымской стороне, за валом, как дополнительный надел к его первоначальной даче. 14 августа 1673 года была подписана его сыну Алексею Аксакову, а уже через четыре года здесь впервые упоминается поселение «со крестьяны и двором помещиковым». В 1678 году, у синбирянина Матвея Алексеевича Аксакова уже числится, на речке Майне, деревня Аксакова: 4 двора задворных людей и 4 двора крестьянских, в них 24 человека.

Первоначально называлось Троицким, по имени церкви Живоначальной Троицы, построенной не позднее 1690 году, а также Безымянным (Безымянка). Другая церковь была построена и освящена в 1731 году митрополитом Казанским Селиверстом. Затем, в 1791 году, Тимофей Степанович Аксаков построил деревянную церковь, которая в 1888 году, по ветхости, разобрана и на её месте поставлена новая церковь во имя Живоначальной Троицы, с приделом во имя св. Николая Чудотворца.

При создании Симбирского наместничества в 1780 году село Троицкое Аксаково тож, помещиковых крестьян, вошло в состав Тагайского уезда.

Во время генерального межевания, в 1795 году село Аксаково принадлежало трём помещикам: а) артиллерии майорше Екатерине Никаноровне Воейковой (57 дворов, в них 169 мужч. и 169 жён.); б) тит. сов. Тимофею Степановичу Аксакову (28 дворов, в них 99 муж. и 99 жён.) и в) коллегии иностранных дел переводчику Николаю Ильичу Татаринову) (9 дворов, в них 28 муж. и 30 жён.); да кроме того подпоручик Иван Петрович Сущов имел здесь землю без крестьян. В общем владении помянутых лиц состояло 5726 дес. 2303 саж. земли.

При специальном межевании, в 1849 году, генеральная дача села Аксакова распалась на три участка: 1) в селе Аксакове остался только один гвардии прапорщик Аркадий Тимофеевич Аксаков (4408 десят. 293 саж.); у него был здесь господский дом, с дворовыми 10 муж. и 8 жен., да крестьянских дворов 91, в них 352 муж. 35 жен.; 2) жене его Анне Степановне. отчислено было 1240 дес. 1224 саж., к незадолго перед тем основанной деревне Безымянке и 3) участок флота лейтенанта Петра Ивановича Сущова, в 78 дес. 786 саж., почти исключительно лес, отмежёван к сельцу Сущовке.

В 1859 году село Аксаково находилось в Симбирском уезде Симбирской губернии, в котором было: православная церковь и кирпичный завод.

От Аркадия Тимофеевича Аксакова унаследовал его сын, тит. сов. Николай Аркадьевич который, по разделу с матерью Анною Степановною и братом Николаем, получил, в 1867 году, при с. Аксакове, 2842 десятины и постепенно продал их: а) в 1875 году, крест. Гордею Денисову и Никите Сомову — 125 дес. ибо саж., б) в 1882 году, жене поручика Варваре Николаевне Руммель — 864 дес. 2320 саж., а в 1885 году эту землю купил полковник Дмитрий Николаевич Карсаков; от него, в 1895 году, имение перешло к Государственному Дворянскому Земельному Банку, который, в 1900 году, продал его купцу Константину Фомичу Рыликову и в) в 1886 году купила 1893 десятины вдова дворянина Екатерина Ивановна Гречкина.

Школа открыта в 1873 году.

В 1897 году село Аксаково в Кадыковской волости Симбирском уезде Симбирской губернии.

В феврале 1917 года аксаковские крестьяне насильно захватили имение помещицы Лихачёвой и разделили между собой хлеб, скот, сельскохозяйственный инвентарь.

В конце августа 1918 года здесь были замечены разведывательные части «Белых», а в начале сентября находился рубеж 1-го Курского полка Симбирской Железной дивизии, который 9 сентября начал наступление на Симбирск через Комаровку, Опалиху и Кротовку.

В 1928 году в селе были созданы два товарищества по совместной обработке земли «Труд» и «Крест», в 1929 году основан колхоз имени Сталина, затем он был реорганизован в колхоз имени Куйбышева. Летом 2001 года на его базе возникло ООО «Аксаково».

С 2005 года село входит  в Майнское городское поселение.

Население

Известные жители 
 В селе родился и похоронен Ф. П. Дедаев, организатор советской власти в этих местах, прапорщик, комбат 1-го Симбирского полка Железной дивизии, погибший в одном из боёв Гражданской войны.
 В семье местного крестьянина родился писатель Фёдор Сергеевич Чёрный (Синицын, 1867—1922).
 В Аксаковской школе работали учителями М. П. Марсова и Е. И. Митяева, награждённые орденом Ленина.

Достопримечательности 

 С 1988 года ежегодно в день рождения С. Т. Аксакова проводятся региональные литературные праздники, которые проходят в старинном мемориальном парке и каменном строении времён Аксаковых. Село Аксаково в книге С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» названа как «Старое Багрово». 
В 1994 году создан Дом-музей С. Т. Аксакова и открыт культурно-экологический центр.
 Не забыт на родине Аксаково писатель из крестьян Ф. С. Синицин-Чёрный (1868—1922), автор книги «Тени жизни», многих рассказов и очерков.
 В 2010 году на базе усадьбы Аксаковых прошла вторая смена социокультурного проекта «Начни с себя», направленного на привлечение общественности к проблемам сохранения культурного наследия региона. Форматом работы был выбран проектно-трудовой лагерь для студентов-культурологов, музееведов, архитекторов.
 С 2010 года в Майнском районе реализуется проект Малое Аксаковское кольцо, включающее в себя обязательное посещение родового поместья — село Аксаково. Для различных категорий населения мы разработали программы. Название программ разнообразное, для всех возрастов и категорий населения: «Путешествие с Аленьким цветочком», «Сказки ключницы Пелагеи, к Аксакову заветною тропой», «Аленький цветочек собирает друзей», «Жизнь и быт детей в русской усадьбе конца 18 века», «О красоте русского слова», «Коса-девичья краса», «Фабрика мастеров».

 С 2013 года в рамках праздника проходят три фестиваля: авторской песни «Аленький цветочек», «Малая театральная провинция», фестиваль любительских короткометражных фильмов о малой родине «Аксаковские россыпи».   
В 2016 году в селе Аксаково прошёл 29-й традиционный праздник «Аксаковская осень».
 11 декабря 2018 года в рамках проекта «Симбирское-Ульяновское литературное кольцо» в с. Аксаково, на месте бывшего родового имения Аксаковых, был установлен памятный знак — символический «верстовой столб».

Объектами культурного наследия на территории села являются:

 усадьба Аксакова (позднее — купца Вьюгина) конца XIX века,
 могила протоиерея Е. А. Алексеевского,
 ряд построек хозяйственного и бытового назначения (крестьянские дома, усадьбы, общественный амбар) конца XIX века,
 здание приходской церкви 1888 года постройки.
 Восточнее села находятся карстовые озёра, а в 2,5 км к северу — Аксаковское болото, уникальный водоём (болото) — особо охраняемая природная территория. Окружающие его леса — центр биоразнообразия лесных, таёжных и болотных элементов флоры и фауны с редкими видами растений и животных, где запрещена всякая хозяйственная деятельность.
 Родник «Утоли усталость».

Инфраструктура 
В середине 1990-х гг. в Аксакове действовали: кооперативное хозяйство имени Куйбышева, Дом культуры и библиотека, отделение связи, школа и детский сад, которые позднее, но в связи с отрицательными демографическими показателями, были закрыты.

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Примечания

Ссылки 

 История села Аксаково

Населённые пункты Майнского района